Borneo Sevens 2011 – trzecia edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Borneo Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 24–25 września 2011 roku na Stadium Likas w Kota Kinabalu będąc drugim turniejem sezonu 2011.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadium Likas zawody były drugim turniejem sezonu 2011 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy, oparty na wynikach Shanghai Sevens 2011, opublikowano 22 września.

W pierwszym dniu łatwe zwycięstwa odnieśli zawodnicy z Japonii i Hongkongu, grający w eksperymentalnym składzie liderzy klasyfikacji generalnej, Koreańczycy, doznali zaś porażki z Chińczykami. W turnieju ostatecznie triumfowali reprezentanci Japonii, zwyciężając jednocześnie w całym cyklu.

Jednocześnie odbył się też turniej kobiet dla ośmiu zespołów zrzeszonych w ARFU i FORU.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2011
Borneo Sevens
2011 w Malezji